Dying for Pie (titulado Muriendo por pasteles en Latinoamérica y Me muero por una tarta en España) es un episodio de la segunda temporada de la serie animada Bob Esponja.

Argumento 
Calamardo sueña estar en una isla del chocolate tocando el piano, hasta ser interrumpido por Bob Esponja tocando la campana. Cuando despierta, llega de muy mal humor al trabajo, Don Cangrejo le dice que es el "Día de Hermandad de los Empleados". Bob Esponja le regala a Calamardo un suéter hecho a mano con ortigas, Calamardo se lo regresa, dejando muy triste a Bob, quien le hace otro con lágrimas. Don Cangrejo tiene una regla establecida: el regalo debe ser elaborado. Calamardo se va a la cocina y por la ventana un barco pirata cargado con "pays caseros", sale corriendo a preguntar por uno, pero ellos le dice que son de fábrica y que realmente son bombas, pero viendo que pueden conseguir dinero, se lo venden a 25 dólares. Calamardo se lo da a Don Cangrejo, que se levanta por un vaso de leche cuando se le cae un pedacito de pay y explota toda la oficina. Bob Esponja entra en la oficina y encuentra en el pay una etiqueta diciendo que Calamardo se lo regala. Calamardo y Don Cangrejo entran, pero el pay no está ahí, porque Bob Esponja se lo comió. Don Cangrejo se siente muy decepcionado de Calamardo, pues matará a Bob de forma muy injusta, le dice que cuando la bomba llegue a su intestino grueso esta explotará y Bob morirá cuando el Sol se ponga. Calamardo llama al hospital, pero el doctor le dice exactamente lo mismo que Don Cangrejo. Sintiendo una horrible culpa y tristeza, Calamardo está dispuesto a que Bob Esponja se divierta mucho en su último día de vida. Sin saber lo que Calamardo hizo, Bob realiza con él toda una lista de actividades absurdas, muchas consisten en ridiculizar o torturar a Calamardo. La última actividad es contemplar la puesta del sol, van a los campos de medusas para observarla, con un muro de ladrillos entre los dos. De repente, Bob siente que algo transita por su intestino grueso, quiere hacer una cuenta regresiva para que se meta el Sol. Calamardo cuenta desde 5, pero no pasa nada, vuelve a contar, y justo cuando cae la noche, ocurre la explosión. Calamardo llora amargamente, pero al menos las últimas horas de Bob valieron la pena, pero repentinamente hay otra explosión y el muro se derriba, es Bob Esponja haciendo burbujas en forma de bombas. Luego de que Calamardo le explica lo que pasó en la mañana, Bob le revela que no se comió el pay, lo tenía guardado en el bolsillo para compartirlo, pero se tropieza con una piedra y se lo tira en la cara a Calamardo, la bomba explota todo Fondo de Bikini y Calamardo dice Auu

Personajes 
 Bob Esponja Pantalones Cuadrados
 Calamardo Tentáculos
 Don Cangrejo
 Habitantes de Fondo de Bikini

Referencias 

Episodios de la segunda temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2000